Ме́дникова: фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Медникова, Мария Борисовна (род. 1963) — российский антрополог, доктор исторических наук. Дочь биолога Медникова Б. М.
 Медникова, Эсфирь Максимовна (Мордуховна, 1920—1988) — советский лингвист, специалист в области англистики и лексикологии. См. также